Aristow ist der Familienname folgender Personen:
 Awerki Borissowitsch Aristow (1903–1973), sowjetischer Politiker und Diplomat
 Iwan Gawrilowitsch Aristow (1913–1972), sowjetischer Hydrograph und Polarforscher
 Juri Aristow (* 1973), usbekischer Hürdensprinter
 Witali Wassiljewitsch Aristow (1945–2018), russisch-sowjetischer Mikroelektroniker
 Wladimir Wladimirowitsch Aristow (* 1950), russischer Dichter und Mathematiker